Karapınar steht für:

Orte in der Türkei:

 Karapınar (Landkreis), Landkreis in der Provinz Konya
 Karapınar (Konya), Stadt in der Provinz Konya

Gemeinden (Belediye) in der Türkei:

 Karapınar (Acıgöl), Gemeinde im Landkreis Acıgöl der Provinz Nevşehir
 Karapınar (Çaycuma), Gemeinde im Landkreis Çaycuma der Provinz Zonguldak
 Karapınar (Sultandağı), Gemeinde im Landkreis Sultandağı der Provinz Afyonkarahisar

Dörfer (Köy) in der Türkei:

 Karapınar (Akçadağ), Dorf im Landkreis Akçadağ der Provinz Malatya
 Karapınar (Alanya), Dorf im Landkreis Alanya der Provinz Antalya
 Karapınar (Andırın), Dorf im Landkreis Andırın der Provinz Kahramanmaraş
 Karapınar (Ayancık), Dorf im Landkreis Ayancık der Provinz Sinop
 Karapınar (Bayındır), Dorf im Landkreis Bayındır der Provinz Izmir
 Karapınar (Bismil), Dorf im Landkreis Bismil der Provinz Diyarbakır
 Karapınar (Bozova), Dorf im Landkreis Bozova der Provinz Şanlıurfa
 Karapınar (Bucak), Dorf im Landkreis Bucak der Provinz Burdur
 Karapınar (Çal), Dorf im Landkreis Çal der Provinz Denizli
 Karapınar (Çanakkale), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Çanakkale
 Karapınar (Çorum), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Çorum
 Karapınar (Dursunbey), Dorf im Landkreis Dursunbey der Provinz Balıkesir
 Karapınar (Gökçebey), Dorf im Landkreis Gökçebey der Provinz Zonguldak
 Karapınar (Gölhisar), Dorf im Landkreis Gölhisar der Provinz Burdur
 Karapınar (Gürün), Dorf im Landkreis Gürün der Provinz Sivas
 Karapınar (Haymana), Dorf im Landkreis Haymana der Provinz Ankara
 Karapınar (Hekimhan), Dorf im Landkreis Hekimhan der Provinz Malatya
 Karapınar (Hilvan), Dorf im Landkreis Hilvan der Provinz Şanlıurfa
 Karapınar (Horasan), Dorf im Landkreis Horasan der Provinz Erzurum
 Karapınar (İmranlı), Dorf im Landkreis İmranlı der Provinz Sivas
 Karapınar (İslahiye), Dorf im Landkreis İslahiye der Provinz Gaziantep
 Karapınar (Karakoçan), Dorf im Landkreis Karakoçan der Provinz Elazığ
 Karapınar (Karamürsel), Dorf im Landkreis Karamürsel der Provinz Kocaeli
 Karapınar (Karasu), Dorf im Landkreis Karasu der Provinz Sakarya
 Karapınar (Kavak), Dorf im Landkreis Kavak der Provinz Samsun
 Karapınar (Kemaliye), Dorf im Landkreis Kemaliye der Provinz Erzincan
 Karapınar (Kuyucak), Dorf im Landkreis Kuyucak der Provinz Aydın
 Karapınar (Milas), Dorf im Landkreis Milas der Provinz Muğla
 Karapınar (Mustafakemalpaşa), Dorf im Landkreis Mustafakemalpaşa der Provinz Bursa
 Karapınar (Narman), Dorf im Landkreis Narman der Provinz Erzurum
 Karapınar (Ortaköy), Dorf im Landkreis Ortaköy der Provinz Aksaray
 Karapınar (Pamukova), Dorf im Landkreis Pamukova der Provinz Sakarya
 Karapınar (Polatlı), Dorf im Landkreis Polatlı der Provinz Ankara
 Karapınar (Safranbolu), Dorf im Landkreis Safranbolu der Provinz Karabük
 Karapınar (Salihli), Dorf im Landkreis Salihli der Provinz Manisa
 Karapınar (Saraykent), Dorf im Landkreis Saraykent der Provinz Yozgat
 Karapınar (Sarıkamış), Dorf im Landkreis Sarıkamış der Provinz Kars
 Karapınar (Sarız), Dorf im Landkreis Sarız der Provinz Kayseri
 Karapınar (Savaştepe), Dorf im Landkreis Savaştepe der Provinz Balıkesir
 Karapınar (Simav), Dorf im Landkreis Simav der Provinz Kütahya
 Karapınar (Sinop), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Sinop
 Karapınar (Sivas), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Sivas
 Karapınar (Susuz), Dorf im Landkreis Susuz der Provinz Kars
 Karapınar (Tekman), Dorf im Landkreis Tekman der Provinz Erzurum
 Karapınar (Uzunköprü), Dorf im Landkreis Uzunköprü der Provinz Edirne
 Karapınar (Varto), Dorf im Landkreis Varto der Provinz Muş
 Karapınar (Vezirköprü), Dorf im Landkreis Vezirköprü der Provinz Samsun
 Karapınar (Zonguldak), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Zonguldak

Karapınar ist der Familienname folgender Personen:
 İpek Karapınar (* 1984), türkische Schauspielerin
 Tahir Karapınar (* 1967), türkischer Fußballspieler und Fußballtrainer

 Die Felsbilder von Karapınar sind ein anderer Name der Felsreliefs von Kuşçu-Boyacı
 Felsinschrift von Karapınar ist eine alternative Bezeichnung der Felsinschrift von Topada